Sovětsk či Sovetsk () je jméno sídel v Rusku:
 Sovětsk (Kaliningradská oblast) – město v Kaliningradské oblasti
 Sovětsk (Kirovská oblast) – město v Kirovské oblasti
 Sovětsk (Tulská oblast) – město v Tulské oblasti

Podobné 
 Sovětskaja – antarktická stanice
 Sovětskaja Gavaň – město v Chabarovském kraji

Reference